Norwegia:
 Frei – miasto

Osoby:
 Frei Otto – niemiecki architekt
 Alexander Frei – szwajcarski piłkarz
 Eduardo Frei – chilijski polityk
 Fabian Frei – szwajcarski piłkarz
 Heinz Frei – szwajcarski sportowiec niepełnosprawny
 Karl Frei – szwajcarski gimnastyk
 Peter Frei – szwajcarski narciarz
 Sandra Frei – szwajcarska snowboardzistka
 Thomas Frei – szwajcarski biathlonista
 Wilhelm Siegmund Frei – niemiecki lekarz

Muzyka:
 Frei – album zespołu Polarkreis 18 wydany w 2010 roku
 Frei – album LaFee wydany w 2011 roku

Zobacz też:
 Arbeit macht frei
 Du bist frei
 Feuer frei!
 Frei Gaspar
 Frei Inocêncio
 Frei Lagonegro
 Frei-Laubersheim
 Frei zu Sein
 Ring Frei